CEPEC est un acronyme qui peut désigner notamment :
 le Centre d'études politiques et civiques, club de chefs d'entreprise des années 1950 aux années 1970,
 le Centre d'études pédagogiques pour l'expérimentation et le conseil ou CEPEC de Lyon, centre de formation initiale et continue ayant un département international actif dans le domaine de l’éducation et de la solidarité internationale.

Sigle de 5 caractères